Municípios das Astúrias, Espanha
El Valle Altu de Peñamellera — em : Peñamellera Alta
Peñamellera Baja — em : El Valle Baḥu de Peñamellera ou Peñamellera Baxa

Desambiguações de topônimos